Władysław Wężyk (1816–1848) – polski podróżnik i literat, uczestnik powstania listopadowego.
 Władysław Jerzy Wężyk (1938–2015) – polski dyplomata, działacz gospodarczy, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Izrael.